Павел Фёдорович Фермор (1810—1888) — генерал-лейтенант, первый начальник Военно-юридической академии, член Конференции Николаевской инженерной академии.

Биография 

Павел Фёдорович Фермор родился 13 декабря 1810 года.

Фермор вступил в службу в 1825 году кондуктором в кондукторскую роту Главного инженерного училища и, окончив там курс, был произведён в прапорщики (8 декабря 1829 года) и оставлен при училище для продолжения занятий в нижнем офицерском классе.

В 1830 году был назначен во 2-й саперный батальон, в 1831 году прикомандирован к Литовскому пионерному батальону, в рядах которого действовал против польских мятежников; в этом походе он имел случай неоднократно выказать свою храбрость: 13 февраля 1831 года был в Гроховском сражении, затем, находясь в отряде генерал-майора Герштенцвейга, два раза участвовал в постройке моста через Вислу у деревни Тырчине и при укреплении правого её берега, и под сильным пушечным и ружейным огнём охранял особой важности пост от многократных попыток неприятеля завладеть им. За эти дела он был награждён орденом св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 21 июня того же года Фермор был командирован во 2-й сапёрный батальон и, находясь в штурмовых колоннах 2-го пехотного корпуса, участвовал во взятии Варшавы, за что был награждён орденом Святой Анны 3-й степени с бантом.

В 1833 г. Фермор был переведён в Учебный сапёрный батальон и два раза был прикомандирован к кондукторской роте Главного инженерного училища (с июня 1834 по апрель 1835 года и с января 1836 по 1841 год); в 1841 году назначен начальником офицерского отделения; в 1849 году был отчислен от училища с переводом в учебный батальон.

Будучи прикомандирован к Дворянскому полку, подполковник (с 25 июня 1851 года) Фермор в 1852 году назначен помощником инспектора классов. С этого года для Фермора наступает педагогическая деятельность, продолжавшаяся до самой его смерти. Произведённый 17 апреля 1856 года в полковники, он 12 июня 1865 года был назначен директором Аудиторского училища, а через год директором и вновь открытых при училище офицерских классов, которые год спустя были переименованы в Военно-юридическую академию.

27 марта 1866 года Фермор был произведён в генерал-майоры и оставался во главе этих двух заведений до 25 декабря 1875 года, когда был назначен членом Конференции Николаевской инженерной академии и училища; 30 августа 1879 года произведён в генерал-лейтенанты.

Умер 10 января 1888 года в Санкт-Петербурге и похоронен в Сергиевой пустыни. Вместе с ним похоронена его супруга Александра Михайловна, урождённая Чихачёва (29 апреля 1824 — 18 декабря 1887).

Награды 
За свою службу Фермор получил следующие награды:

 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1831 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1831 год)
 Польский Знак отличия за военное достоинство 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1843 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1848 год, Императорская корона к этому ордену пожалована в 1854 году)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1 февраля 1852 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 8935 по списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1868 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1870 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1872 год)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1878 год)

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В., Генералиnет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 639—640. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869.
 Список генералам по старшинству. Составлен на 1 мая 1887 года. — СПб., 1887. — С. 238.
 Петербургский некрополь. Т. 4. (С — Ө). — СПб., 1912. — С. 353.

Персоналии по алфавиту
Павел Фёдорович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Родившиеся 13 декабря
Родившиеся в 1810 году
Умершие 10 января
Умершие в 1888 году
Умершие в Санкт-Петербурге
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени